Чемпионат Японии по фигурному катанию 2001—2002 годов — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 70-й по счету чемпионат Японии. Он проходил в городе Кадома с 21 по 23 декабря 2001 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Олимпийская команда

Ссылки 
 2001—2002 Japan Figure Skating Championships

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2001 год в фигурном катании
Японии
Декабрь 2001 года
Спорт в Японии в 2001 году